Unter dem Namen Seamaster-Klasse wurden bisher zwei Schiffsklassen gebaut:

 Seamaster-Klasse (1967)
 Seamaster-Klasse (2002)